Burckhard ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Burckhard (1872–1955), deutscher Mediziner (Frauenarzt), Klinikinhaber und Hochschullehrer in Würzburg
 Hugo von Burckhard (1838–1918), deutscher Rechtswissenschaftler
 Jakob Burckhard (1681–1752), deutscher Altphilologe und Bibliothekar
 Johann Georg Burckhard (1684–1764), deutscher Jurist
 Johann Heinrich Burckhard (1676–1738), deutscher Arzt, Botaniker und Numismatiker
 Max Burckhard (1854–1912), österreichischer Theaterkritiker und Theaterdirektor
 Peter Burckhard (1461–1526), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Burchard
 Burchart
 Burckardt
 Burckhardt
 Burgard
 Burghard
 Burghardt
 Burghart
 Burkard (Begriffsklärung)
 Burkart
 Burkat
 Burkhard
 Burkhardt
 Burkhart